

Astronomia
1649 Fabre – asteroide della fascia principale

Persone
Nome
Fabre d'Églantine, propr. Philippe François Nazaire Fabre (1750-1794) – attore, drammaturgo e rivoluzionario francese
Cognome
Alfred Fabre-Luce (1899-1983) – giornalista e scrittore francese
Antoine Fabre, noto anche come Antonio Fabro (XVII secolo) – grammatico e presbitero francese
Antoine Fabre d'Olivet (1767-1825) – scrittore francese
Catalan Fabre – inquisitore francescano francese del XIII-XIV secolo
Cindy Fabre (1985) – modella francese
Émile Fabre (1869-1955) – scrittore francese
Fabienne Fabre o Fabienne Shine (1944) – cantante, modella e attrice francese
François-Xavier Fabre (1766-1837) – pittore e collezionista d'arte francese
Guilhem Fabre – trovatore francese del XIII secolo
Henri Fabre (1882-1984) – aviatore e ingegnere aeronautico francese
Isabelle Fabre (1971) – ex sciatrice alpina francese
Jan Fabre (1958) – artista, coreografo, regista teatrale e scenografo belga
Jean-Antoine Fabre (1794-1864) – economista francese
Jean-Henri Fabre (1823-1915) – entomologo e naturalista francese
Marcel Fabre, pseudonimo di Marcelo Fernández Peréz (1887-1927) – attore, regista e sceneggiatore spagnolo
Margaux Fabre (1992) – nuotatrice francese
Michaël Fabre (1984) – calciatore francese
Pascal Fabre (1960) – ex pilota automobilistico francese
Peire Fabre d'Uzès o Fabre d'Uzès – trovatore francese del XIII secolo
Pierre Fabre (1926-2013) – farmacista e imprenditore francese
Shelton Joseph Fabre (1963) – arcivescovo cattolico statunitense

Altro 
Museo Fabre – museo d'arte di Montpellier

Pagine correlate
Fabri